

Codici 
 A72 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A72 – autostrada francese Saint-Étienne – Clermont-Ferrand